Aleksandr Ivanovitch Bodounov – en russe :  et en anglais , la forme la plus souvent utilisée – (né le  à Moscou en URSS et mort le ) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Durant sa carrière professionnelle, Aleksandr Bodounov a évolué dans le championnat d'URSS avec le CSKA Moscou, les Krylia Sovetov et le HC Spartak Moscou. Il termine avec un bilan de 378 matchs et 206 buts en élite.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS à 57 reprises (23 buts) sur une période de trois saisons entre 1972 et 1974. Il a participé à deux éditions des championnats du monde pour un bilan de deux médailles d'or.

Il meurt le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1969-1970||CSKA Moscou||URSS|| || || || || || || || || ||
|-
|1970-1971||CSKA Moscou||URSS||12||5|| || || || || || || ||
|-
|1973-1974||Krylia Sovetov||URSS|| || || || || || || || || ||
|-
|1974-1975||Krylia Sovetov||URSS|| || || || || || || || || ||
|-
|1975-1976||Krylia Sovetov||URSS|| || || || || || || || || ||
|-
|1976-1977||Krylia Sovetov||URSS|| ||28||16||44|| || || || || ||
|-
|1978-1979||Krylia Sovetov||URSS||42||24||14||38||31|| || || || ||
|-
|1979-1980||HC Spartak Moscou||URSS||37||5||7||12||14|| || || || ||
|-
|1980-1981||HC Spartak Moscou||URSS|| ||3||3||6||4|| || || || ||
|-
|1981-1982||Krylia Sovetov||URSS|| ||7||6||13|| || || || || ||

| 1973 ||URSS|| CM ||10||7||8|| 15|| 6|| Médaille d'or
|-
| 1974 ||URSS|| CM ||6||0||1||1||0|| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
URSS : élu dans la meilleure ligne en 1974.

Références 

Naissance en juin 1951
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK Spartak Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Décès à 65 ans
Décès en mai 2017
Décès dans l'oblast de Moscou